Robur kan syfta på:

 Swedbank Robur – ett svenskt fondbolag
 Robur Safe – en svensk tillverkare av säkerhetsutrustning med huvudkontor i Slöinge
 Robur (företag) – en östtysk numera nedlagd fordonstillverkare

n